Ruské příjmení Uljanov () má více nositelů:
 Adrian Uljanov (* 1951) – hodnostář Ruské pravoslavné církve, episkop rževský a toropecký
 Alexandr Iljič Uljanov, bratr Lenina (1866–1887) – atentátník na Alexandra III.
 Michail Uljanov (1927–2007) – ruský herec
 Vladimir Iljič Uljanov, známý jako Lenin (1870–1924) – ruský politik

Ruská příjmení